Termin  ima više značenja.

 Neoksantinska sintaza, enzim
 Skotland Jard, engleska policijska uprava